Сніжний Йосип (бл. 1890 — †1960) — майстер бандур, сценічне прізвище Грицько Северинюк
 Сніжний Віталій Сергійович (1898(1898) — 1937) — український поет, письменник, журналіст доби Розстріляного відродження
 Сніжний Володимир Адольфович (1937—2012) — український театральний актор і педагог, народний артист України

Сніжний — селище, Карталинський район, Челябінська область
 Сніжний — селище, Комсомольський район, Хабаровський край

Див. також 
 Пріон сніжний
 Сніжний гриб
 Сніжний буревісник
 Сніжний барс (титул в альпінізмі)